Devanagari, een abugida, behorend tot de brahmische schriften
Nagari (India), een census town in India